Jamal Thiaré, né le  à Kaolack au Sénégal, est un footballeur sénégalais, attaquant axial, évoluant actuellement au Havre Athletic Club.

Biographie 

Il débute le football au sein du club de CNEPS Excellence, club de la ville de Thiès, qu'il rejoint en 2009. Il est repéré par le club belge du RSC Charleroi qu'il rejoint lors du mercato d'hiver 2013.

Il y termine sa formation en évoluant avec les U19 durant un an et demi puis est prêté à l'US Avranches, en National, en 2014. Il joue sept matchs et inscrit un but durant son prêt. Le club normand décide de le recruter définitivement l'été suivant. Il va se révéler lors de sa quatrième et dernière saison en National, où il inscrit 14 buts en 29 matchs, et termine meilleur du buteur du championnat de National 2017-2018.

Cette saison de qualité lui permet de signer dans un club de l'échelon supérieur, Le Havre AC. Lors de la saison 2019-2020, il constitue un duo d'attaque prolifique aux côtés de Tino Kadewere. Il totalise 8 buts et deux passes décisives au moment de l'arrêt du championnat lié à la pandémie de COVID-19. Il inscrit 7 buts en Ligue 2 la saison suivante, avant de connaître une saison 2021-2022 plus compliquée en raison d'une sérieuse blessure au genou.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur sénégalais
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur de l'US Avranches
Joueur du Havre AC
Naissance en mars 1993
Naissance à Kaolack